Het seizoen 1998/99 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 6 september 1998, de laatste speelronde was op 13 mei 1999. De zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HVV Hollandia, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen is ten opzichte van het vorige seizoen de club De Zwarte Schapen veranderd in Sporting Flevoland.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Competitievoetbal 1998/99